Ksawerów (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Łódź
 Ksawerów (powiat Pabianicki), een dorp in powiat Pabianicki in het Poolse woiwodschap Łódź
 Ksawerów (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië
 Ksawerów (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin
 Ksawerów (powiat Łęczycki), een dorp in powiat Łęczycki in het Poolse woiwodschap Łódź
 Ksawerów (powiat Łódzki Wschodni), een dorp in powiat Łódzki Wschodni in het Poolse woiwodschap Łódź
 Ksawerów (powiat Pajęczański), een dorp in powiat Pajęczański in het Poolse woiwodschap Łódź
 Ksawerów (Święty Krzyż), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż
 Ksawerów (powiat Kaliski), een dorp in powiat Kaliski in het Poolse woiwodschap Groot-Polen
 Ksawerów (powiat Koniński), een dorp in powiat Koniński in het Poolse woiwodschap Groot-Polen
 Ksawerów (powiat Wrzesiński), een dorp in powiat Wrzesiński in het Poolse woiwodschap Groot-Polen